Velika nagrada Monaka 1957 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 19. maja 1957.

Stuart Lewis-Evans se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Ivor Bueb, Masten Gregory in Stuart Lewis-Evans so odpeljali prvo dirko v karieri, Tony Brooks in Masten Gregory pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 32
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 105
| 3:10:12,8
| 1
| 9
|-
! 2
| 20
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 105
| + 25,2 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 2
|  Masten Gregory
| Maserati
| 103
| +2 kroga
| 10
| 4
|-
! 4
| 10
|  Stuart Lewis-Evans
| Connaught-Alta
| 102
| +3 krogi
| 13
| 3
|-
! 5
| 30
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 100
| +5 krogov
| 6
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 100
| +5 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 24
|  Wolfgang von Trips Mike Hawthorn
| Ferrari
| 95
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 34
|  Giorgio Scarlatti Harry Schell
| Maserati
| 64
| Puščanje olja
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Ron Flockhart
| BRM
| 60
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 36
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
| 51
| Zavrten
| 7
| 
|-
! Ods
| 12
|  Ivor Bueb
| Connaught-Alta
| 47
| Puščanje goriva
| 16
| 
|-
! Ods
| 38
|  Harry Schell
| Maserati
| 23
| Vzmetenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Horace Gould
| Maserati
| 10
| Trčenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 26
|  Peter Collins
| Ferrari
| 4
| Trčenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 18
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 4
| Trčenje
| 3
| 
|-
! Ods
| 28
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 4
| Trčenje
| 5
| 
|-
! DNQ
| 8
|  Roy Salvadori
| BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 40
|  Hans Herrmann
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 4
|  André Simon
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 42
|  Luigi Piotti
| Maserati
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 16
|  Les Leston
| Cooper-Climax
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957